El nombre Chantal ha sido usado por cinco ciclones tropicales en el océano Atlántico:

 Huracán Chantal (1983);
 Huracán Chantal (1989);
 Tormenta tropical Chantal (1995);
 Tormenta tropical Chantal (2001);
 Tormenta tropical Chantal (2007).

en:Hurricane Chantal